Bordertown, une localité de la région de Limestone Coast en Australie Méridionale.

 Bordertown, titre original du film de Archie Mayo Ville frontière sorti en 1935 ;
 Bordertown, titre original du film de Gregory Nava Les Oubliées de Juarez sorti en 2007 ;
 Bordertown, titre original de la série télévisée canadienne Les deux font la loi, avec Sophie Barjac ;
 , mini-série australienne de 1995.
 Bordertown (Sorjonen en finnois), série télévisée finlandaise de 2016.
 Bordertown, série télévisée d'animation américaine de 2016.